Ceva, een gemeente in Piëmont, Italië.
 CEVA Logistics, voorheen TNT Logistics.
 Stelling van Ceva, meetkundige stelling genoemd naar Giovanni Ceva
 Giovanni Ceva, een Italiaanse wiskundige. 
 Tommaso Ceva, een Jezuïtische wiskundige, Giovanni's broer.

Zie ook 
 Seva (doorverwijspagina)